О́льгин и Ольги́н — многозначный термин.

Топонимы 
 Ольги́н (исп. Holguín) — город на Кубе.
 Ольги́н (исп. Holguín) — провинция Кубы.

Персоналии 
О́льгин — русская фамилия-псевдоним

 О́льгин — псевдоним украинского поэта К. А. Белиловского.
 Алексей О́льгин (1931—2020) — псевдоним советского поэта-песенника Л. С. Маграчёва.
 Моисей Иосиф О́льгин (настоящая фамилия — Новомисский; 1878—1939) — еврейский писатель и драматург, политик, деятель еврейского рабочего движения России и коммунистического движения США.
 Ольгерт О́льгин (род. 1939) — псевдоним российского писателя-фантаста О. М. Либкина.

Ольги́н ( и ) — испанская фамилия.
 Гонсалес Ольгин, Диего (1560—1618) — испанский священник-иезуит, лингвист.
 Ларреа Ольгин, Хуан (1927—2006) — почётный архиепископ Гуаякиля, юрист, первый представитель Опус Деи в Эквадоре.
 Ленни Ольгин, Барбара (род. 1984) — испанская актриса.
 Ольгин, Хорхе (род. 1952) — аргентинский футболист.
 Урибе Ольгин, Гильермо (1880—1971) — колумбийский композитор, скрипач, дирижёр, музыковед и педагог.
 Перес де Ольгин, Мельчор (1660 — 1724) – боливийский живописец.

Ольгина 
 Евлалия Ольгина (настоящая фамилия — Успенская; 1904—1986) — русская киноактриса.

Другое 
 Ольги́н — кубинский футбольный клуб

См. также 
 Ольга (значения)
 Ольгино
 Олгина

Многократно использованные псевдонимы